Rázsó ist der Familienname folgender Personen:

 Éva Rázsó (* 1940), ungarische Badmintonspielerin
 György Rázsó (* 1938), ungarischer Badmintonspieler
 Pál Rázsó (* 1933), ungarischer Badmintonspieler